Die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2015 fand vom 26. Juni bis zum 5. Juli in den Niederlanden statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Es war die zehnte offiziell von der FIVB ausgetragene Weltmeisterschaft. Der deutsche Volleyball-Verband war mit insgesamt sechs Duos am Start, die Schweiz war mit vier und Österreich mit zwei Mannschaften vertreten.

Bei den Frauen setzten sich Bárbara Seixas und Ágatha Bednarczuk in einem rein brasilianischen Finale gegen Taiana Lima und Fernanda Berti Alves durch. Katrin Holtwick und Ilka Semmler erreichten als bestes deutsches Duo den vierten Rang; dies war ihr bislang beste Platzierung bei einer Weltmeisterschaft. Die Schweizer Frauen schieden in der ersten Hauptrunde aus.

Das Finale der Männer gewannen die Brasilianer Alison Cerutti und Bruno Oscar Schmidt gegen die Niederländer Reinder Nummerdor und Christiaan Varenhorst. Jonathan Erdmann und Kay Matysik kamen als bestes deutsches Männerduo ebenso wie die Schweizer Philip Gabathuler und Mirco Gerson ins Achtelfinale, während die österreichischen Vertreter nicht über die erste KO-Runde hinauskamen.

Modus 
Bei den Frauen und Männern traten jeweils 48 Mannschaften an. Für beide Turniere wurden jeweils drei Wildcards vergeben. Jeder Kontinent war durch mindestens ein Team vertreten.

In zwölf Vorrunden-Gruppen spielten jeweils vier Mannschaften Jeder gegen Jeden um den Einzug in die Hauptrunde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Die beiden besten Teams aus jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten erreichten die nächste Runde. Von dort an ging es im einfachen K.-o.-System weiter bis zum Finale.

Die Weltmeisterschaft wurde an mehreren Orten gespielt. Die Wettbewerbe fanden in den Städten Den Haag, Amsterdam, Apeldoorn und Rotterdam statt. In der Vorrunde wurden im Modus Jeder gegen Jeden alle Gruppenspiele einer Gruppe an einem Austragungsort gespielt, auch die anschließende K.-o.-Phase fand bis zum Viertelfinale an diesen Orten statt. Ab dem Halbfinale wurden die Spiele nur in Den Haag durchgeführt.

Spielplan

Frauen

Gruppenspiele

Hauptrunde

Männer

Gruppenspiele

Hauptrunde

Einzelauszeichnungen

Frauen 
Alle individuellen Auszeichnungen gingen an Spielerinnen, die im Halbfinale vertreten waren.

Männer 
Auch bei den Männern wurden ausnahmslos Halbfinalteilnehmer individuell ausgezeichnet.

Weblinks 
 offizielle Website (englisch)
 Informationen beim DVV

Einzelnachweise 

2015
Volleyballveranstaltung 2015
Volleyball (Niederlande)
Sportveranstaltung in Den Haag
Sportveranstaltung in Amsterdam
Sportveranstaltung in Rotterdam
Sportveranstaltung in Apeldoorn
Volleyballwettbewerb im Königreich der Niederlande